ITGA9 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 035 амінокислот, а молекулярна маса — 114 489.

Кодований геном білок за функціями належить до рецепторів, інтегринів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як клітинна адгезія, поліморфізм. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Інтегрини